Умбры, или евдошки (), — род пресноводных лучепёрых рыб из отряда щукообразных, единственный в семействе умбровых, или евдошковых (Umbridae).

Внешний вид 
Рыбы небольшого размера, максимальная длина тела 14—17 см. Рот маленький. На челюстях мелкие зубы. Спинной плавник с 13—17 мягкими лучами сдвинут к хвостовой части тела. Анальный плавник с 7—10 мягкими лучами расположен под задней частью спинного. Очень широкие грудные плавники с 11—16 мягкими лучами расположены сразу за жаберной крышкой. Хвостовой плавник закруглённый. В боковой линии 30—36 чешуй.

Поведение и образ жизни 
При движении вперед умбры попеременно двигают грудными и брюшными плавниками, подобно тому как действует ногами лошадь в галопе. Спинной плавник колышется волнообразно. Умбры придерживаются обычно участков с илистым дном, сильно заросших растительностью. Они копают ил хвостовым плавником и часто зарываются в него. Предполагалось, что они могут зимовать, закопавшись в ил, однако доказательств этому нет, и, напротив, американских евдошек ловили зимой, в активном состоянии, с остатками пищи в желудке.

Могут дышать атмосферным воздухом, используя для этого модифицированный плавательный пузырь.

В состав рода включают 3 вида:
  Юго-Восточная Европа 
  центрально-восточная часть Северной Америки
  восток США

Примечания

Литература 
 Лебедев В. Д., Спановская В. Д., Савваитова К. А., Соколов Л. И., Цепкин Е. А. Рыбы СССР / Под ред. Г. В. Никольского и В. А. Григораш. — Серия «Справочники-определители географа и путешественника». — : Мысль, 1969. — 447 с.